Апостольский викариат Меки () — апостольский викариат Римско-Католической церкви с центром в городе Меки, Эфиопия. Апостольский викариат Меки распространяет свою юрисдикцию на часть территории региона Оромия. Апостольский викариат Меки подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольского викариата Меки является церковь Божественного Милосердия.

История 
6 марта 1980 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Evangelizationis operi, которой учредил апостольскую префектуру Меки, выделив её из апостольского викариата Харэра.

В декабре 1991 года апостольская префектура Меки была преобразована в апостольский викариат.

11 февраля 2012 года апостольский викариат Меки передал часть своей территории для возведения новой апостольской префектуры Робе.

Ординарии апостольского викариата 
 Yohannes Woldegiorgis (8.12.1981 — 19.09.2002);
 Abraham Desta (29.01.2003 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Evangelizationis operi

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Эфиопии